El término químico butanamina se puede referir a cualquiera de estos dos compuestos orgánicos que contienen cuatro átomos de carbono y un grupo funcional amino:

 1-butanamina
 2-butanamina